Die Coppa Italia 2014/15 war die 68. Ausgabe des bedeutendsten italienischen Pokalwettbewerbs. Als Titelverteidiger startete die SSC Neapel.

Der Sieger der Spielzeit ist direkt für die Gruppenphase der UEFA Europa League 2015/16 sowie den Italienischen Supercup 2015 qualifiziert.

Modus 
 In der 1. Runde treten alle Vereine der Lega Pro 2014/15 und der Serie D 2013/14 gegeneinander an.
 In der 2. Runde treten alle Vereine der Serie B 2014/15 und die Gewinner der 1. Runde gegeneinander an.
 In der 3. Runde treten die zwölf ungesetzten Vereine der Serie A 2014/15 und die Gewinner der 2. Runde gegeneinander an. Hierbei sind die zwölf Serie A-Vereine als Heimmannschaft gesetzt.
 In der 4. Runde treten alle Gewinner der 3. Runde gegeneinander an.
 Im Achtelfinale treten die acht gesetzten Vereine der Serie A 2014/15 gegen die Gewinner der 4. Runde an. Hierbei sind die acht Serie A-Vereine als Heimmannschaft gesetzt.
 Im Viertelfinale treten die acht Gewinner des Achtelfinales gegeneinander an.
 Im Halbfinale treten die vier Gewinner des Viertelfinales gegeneinander an. Dieses wird in Hin- und Rückspielen ausgetragen, bei denen die Auswärtstorregel gilt.
 Im Finale treten die beiden Gewinner des Halbfinales gegeneinander an.

Termine 
Die Auslosung der Paarungen sowie die Bekanntgabe des Rahmenterminplans fanden am 22. Juli 2014 in Mailand statt.

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 2014/15 der Coppa Italia sind folgende Mannschaften qualifiziert:
 die 20 Vereine der Serie A 2014/15
 → die besten acht Vereine sind für das Achtelfinale gesetzt
 → die anderen 12 Vereine sind für die 3. Runde gesetzt
 die 22 Vereine der Serie B 2014/15 
 → alle Vereine sind für die 2. Runde gesetzt
 27 Vereine der Lega Pro 2014/15  , darunter:
 die vier Absteiger aus der Serie B 2013/14 
 die 14 Vereine auf den Plätzen drei bis neun beider Gruppen der Lega Pro Prima Divisione 2013/14
 die vier besten Vereine beider Gruppen der Lega Pro Seconda Divisione 2013/14
 der Sieger der Coppa Italia Lega Pro 2013/14 
 → alle Vereine treten in der 1. Runde an
 die neun Zweitplatzierten der Serie D 2013/14-Gruppen
 → alle Vereine treten in der 1. Runde an

Vorrunde

1. Runde 

|}

2. Runde 

|}

3. Runde 

|}

4. Runde 

|}

Finalrunde

Achtelfinale 

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale 
Das Finale sollte ursprünglich am 7. Juni 2015 stattfinden, wurde allerdings auf den 20. Mai 2015 vorverlegt. Für den Fall, dass einer der Finalteilnehmer das Endspiel der UEFA Champions League 2014/15 am 6. Juni 2015 erreicht, wurde der 20. Mai als Ersatztermin anberaumt. Da Juventus Turin in das Endspiel der UEFA Champions League einzog, fand die Finalpartie der Coppa Italia zwischen Lazio Rom und Juventus Turin somit am 20. Mai statt.

Übersicht 

1 Sieg nach Verlängerung2 Sieg im Elfmeterschießen

Siegermannschaft 

 Federico Mattiello (1/-) und Sebastian Giovinco (1/2) verließen den Verein im Januar.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Toren sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.

Verweise

Weblinks 

 Offizielle Homepage der Coppa Italia (italienisch)

Siehe auch 
 Coppa Italia
 Federazione Italiana Giuoco Calcio
 Fußball in Italien
 Lega Pro 2014/15
 Liste der Torschützenkönige des Italienischen Fußballpokals
 Serie A 2014/15
 Serie B 2014/15

2014/15
Fußballsaison 2014/15